Бурри — фамилия.

 Бурри, Альберто (1915—1995) — итальянский художник.
 Бурри, Рене (1933—2014) — швейцарский фотограф.